Студёный Овраг — посёлок в Кировском районе города Самары, на берегу реки Волги.

История 
При археологических раскопках в Студёном Овраге обнаружены следы пребывания человека в разные эпохи: в каменном веке, эпохи бронзы (рубеж III—II тыс. до н. э.), эпоха раннего железного века (рубеж II—I тыс. до н. э.) и эпохи раннего средневековья (III—VII вв. н. э.).

Общие сведения 
Посёлок находится южнее садового товарищества «Холодок». К востоку от посёлка располагаются СДТ «Нефтяник» и, южнее его, природный лесопарк «Дубки». Южнее посёлка располагается СДТ «Полёт».

На территории посёлка располагается православный храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение» (Студёный овраг, 34 Б).

Заезд в посёлок с Волжского шоссе по Демократической улице или по улице «Арена 2018».

Улицы 

 Ул. Студёный Овраг
 Дачная ул.
 Степная ул.
 Ул. Берег реки Волги
 1-я линия
 2-я линия
 3-я линия
 4-я линия
 5-я линия
 6-я линия
 7-я линия
 8-я линия
 9-я линия
 10-я просека

Примечания

Ссылки 
 Спасём Студёный Овраг!

Кировский район Самары
Микрорайоны Самары